Kurort Rathen steht für:

 Rathen, Kurort in Sachsen

Kurort Rathen ist der Name folgender Schiffe:
 Kurort Rathen (Schiff, 1896), Raddampfer
 Kurort Rathen (Schiff, 1911), Raddampfer
 Kurort Rathen, ein früherer Name der Freundschaft (Schiff, 1864), Raddampfer